CIY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Comiso (Ragusa) intitolato al Generale Brigadiere Vincenzo Magliocco.